Die Communauté de communes de Blaye ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 21. Dezember 2009 gegründet und umfasst 20 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Blaye.

Historische Entwicklung 
Die Gemeinde Saint-Vivien-de-Blaye verließ am 1. Januar 2020 den Gemeindeverband und schloss sich der Communauté de communes Latitude Nord Gironde an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Blaye
Gegründet 2009